Виталий Голубев
 Голубев, Виталий Михайлович (1926—1991) — советский футболист и тренер.
 Голубев, Виталий Николаевич (1926—2016) — советский и украинский доктор биологических наук, профессор ботаники, писатель.